Maria är en ort i Kanada.   Den ligger i regionen Gaspésie–Îles-de-la-Madeleine och provinsen Québec, i den östra delen av landet,  km öster om huvudstaden Ottawa. Maria ligger  meter över havet och antalet invånare är .

Terrängen runt Maria är kuperad åt nordväst, men åt nordost är den platt. Havet är nära Maria åt sydost. Den högsta punkten i närheten är  meter över havet,  km nordväst om Maria. Trakten är glest befolkad. Närmaste större samhälle är Carleton-sur-Mer,  km sydväst om Maria.

Kommentarer

Källor 

Orter i Québec